«Большая жратва» () — фильм режиссёра Роба Маккиттрика. Взгляд на ресторанную индустрию изнутри.

Сюжет 
Дин работает официантом в крупном ресторане уже четыре года. Он ни разу не задавался вопросом о том, насколько хорошо он устроился, пока не узнал, что его одноклассник в это время окончил колледж, получил степень бакалавра и устроился на высокооплачиваемую работу. Поэтому, когда появляется стажёр Митч, Дин начинает его обучение не только со знакомства с многочисленным и сумасбродным коллективом, но и с обучения тому, как отомстить обеспеченным посетителям ресторана за их хамство.

В ролях 
 Райан Рейнольдс — Монти
 Джастин Лонг — Дин
 Джон Фрэнсис Дейли — Митч
 Анна Фэрис — Серена
 Луис Гусман — Рэддимус
 Ванесса Ленгиз - Наташа

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Роб Маккитрик
 Автор сценария — Роб Маккитрик
 Оператор — Мэттью Ирвинг
 Композитор — Адам Горгони
 Продюсер — Крис Мур

Реакция 
Фильм был прохладно принят американским зрителем. Сборы составили , в том числе  за пределами США.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы США 2005 года
Независимые фильмы США